Bourdoncle ist der Familienname folgender Personen:
 François Bourdoncle (* 1964), französischer Unternehmer
 Serge Bourdoncle (1936–2020), französischer Fußballspieler